La route des Rivières peut faire référence à :
 la route des Rivières à Lévis ;
 la route des Rivières, ancienne route touristique en Mauricie.